Єлизавета Баварська (1227—1273) — донька герцога Баварського, пфальцграфа Рейнського, Оттона II та Агнеси Пфальцької, дружина короля Німеччини Конрада IV, а згодом — герцога Каринтії Мейнхарда II.
 Єлизавета Баварська (1383—1442) — донька герцога Ландсгут-Баварії Фрідріха та італійської аристократки Магдалени Вісконті, дружина курфюрста Бранденбургу Фрідріха I.
 Єлизавета Баварська (1443–1484) — донька герцога Баварії-Мюнхена Альбрехта III та Анни Брауншвейг-Ґрубенгабен-Айнбекської, дружина курфюрста Саксонії Ернста.
 Єлизавета Баварська (1478–1504) — донька герцога Ландсгут-Баварії Георга I Багатого та польської королівни Ядвіги Ягеллонки, дружина пфальцграфа Рейнського Рупрехта.
 Єлизавета Баварська (1837—1898) — донька герцога Баварського Максиміліана та баварської принцеси Людовіки, дружина імператора Австро-Угорщини Франца Йозефа I.
 Єлизавета Баварська (1876—1965) — донька герцога Баварського Карла Теодора та португальської інфанти Марії Жозе, дружина короля Бельгії Альберта I.